Västerbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerbådan, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Västerbådan, Malax, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar